Август де Бук (; , Мерхтем — , Мерхтем) — бельгийский композитор и органист.

Сын мерхтемского городского органиста Флора де Бука (1826—1892); дед де Бука Йозеф Брирс руководил духовым оркестром. В 1880—1885 гг. учился в Брюссельской консерватории по классу органа у Альфонса Майи, затем вплоть до 1902 г. был его ассистентом. Одновременно изучал гармонию и композицию, главным образом у Х. Ф. Куфферата.

В 1892—1921 гг. работал органистом в различных церквях, в том числе с 1900 г. в кармелитском монастыре в Икселе. В 1909—1920 гг. профессор гармонии в Антверпенской консерватории, преподавал также в Брюсселе. В 1921—1930 гг. директор консерватории в Мехелене. Выйдя на пенсию, вернулся в Мерхтем и в 1932 г. был избран депутатом муниципального совета, однако за весь срок своей каденции посетил лишь одно его заседание.

Август де Бук и его ближайший друг и коллега Поль Жильсон принадлежали к важнейшим позднеромантическим композиторам Фландрии, чьё творчество испытало влияние музыки Рихарда Вагнера, а в случае де Бука также и русской школы в лице Александра Бородина и Николая Римского-Корсакова; в более поздних произведениях де Бука в бельгийскую музыку вошёл импрессионизм. Из его более чем 400 сочинений наибольший успех имели Дагомейская рапсодия (; 1893, версии для симфонического и духового оркестров), скрипичный (1929) и фортепианный (1932) концерты, а из сценических работ — оперы «Теруань де Мерикур» (на сюжет о героине Французской революции, 1901) и «Изумрудный путь» (; 1921, по одноимённому роману Э. Демольдера).

Примечания

Литература 
 August De Boeck (1865—1937), componist / Red. Jozef De Beenhouwer en Frank Teirlinck. — Gemeente Merchtem, 2011, 464 p., ISBN 978-90-817-7810-7

Ссылки 
 Мемориальный сайт

Композиторы Бельгии
Органисты Бельгии
Академические музыканты Бельгии